Лициниан (Licinianus) е име на известните римляни:

 Марк Порций Катон Лициниан († 152 пр.н.е.), син на Катон Стари
 Луций Калпурний Пизон Фруги Лициниан, осиновен от Галба 69 г. и наследник на императора
 Квинт Лаберий Лициниан, суфектконсул 144 г.
 Граний Лициниан, историк през средата на 2 век.
 Юлий Валент Лициниан, 250 г. узурпира Деций
 Валерий Лициниан Лициний (Лициний), римски император (308–324)
 Валерий Лициниан Лициний Младши (Лициний II), негов син и съимператор (317-324)